Erythrocercus mccallii és una espècie d'ocell de la família dels eritrocèrcids (Erythrocercidae) que habita les zones forestals d'Àfrica Central i Occidental, al sud de Mali, Sierra Leone, Libèria, Costa d'Ivori, Ghana, Nigèria, sud de Camerun, sud-oest de la República Centreafricana, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo, República Democràtica del Congo i oest d'Uganda.

Referències 

Passeriformes